Георги Филипов може да се отнася за някой от следните българи.
 Георги (Генчо) Филипов (XIX в.), зограф
 Георги Филипов (XIX – XX в.), общественик и журналист
 Георги Филипов Бако (XX в.), футболист (1936 – 1942)
 Георги (Гриша) Филипов (1919 – 1994), български премиер от БКП

Вижте също 
 Георги Филиповски